Abraham Chaumeix (1730-1790), écrivain français
 André Chaumeix (1874-1955), critique littéraire et journaliste français